Ruthless Records è il nome di due differenti etichette musicali statunitensi:
 Ruthless Records (Chicago), label di Chicago che si occupava prevalentemente di punk.
 Ruthless Records (Los Angeles), label di Los Angeles specializzata in musica hip hop, fondata da Eazy-E e Jerry Heller.